Сонино — упразднённая деревня в Курагинском районе Красноярского края России.

География 
Располагалась на левом берегу реки Шалоболихи, на расстоянии приблизительно 29 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Курагино, административного центра района.

История 
Основана в 1871 году. В 1926 году в деревне Сонина имелось 49 хозяйств и проживал 271 человек (132 мужчины и 139 женщин). В административном отношении входила в состав Нижне-Быстринского сельсовета Курагинского района Минусинского округа Сибирского края.

Упразднена в 2019 году.

Население 

 Национальный и гендерный состав
В 1926 году проживало 132 мужчины и 139 женщин, преимущественно русские.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Курагинского района
населённые пункты, упразднённые в 2019 году